Fusa – caratteristico suono emesso da felini e viverridi
Fusa – nota musicale
Fusa – comune norvegese
Fusa Tatsumi – supercentenaria giapponese

Pagine correlate 
 Fuse
 Fusi
 Fuso

Altri progetti